Фоант (цар Коринфа) — напівлегендарний цар міста Ефіри (Коринфа), онук Сізіфа.
 Фоант Мілетський — тиран давньогрецького міста Мілет, що правив на початку VI ст. до н. е.

Див. також 
 Тоант